Alex von Schwedler – ex calciatore cileno con passaporto tedesco, difensore
 Hans Schwedler – ufficiale tedesco, maggior generale delle Waffen SS
 Johann Christoph Schwedler – teologo luterano, pastore e poeta tedesco
 Willy Schwedler – calciatore tedesco, portiere